De Meeuwenlaan is de naam van een aantal straten in Nederland en Vlaanderen:
 Meeuwenlaan (Amsterdam)
 Meeuwenlaan (Woerden)